Megalomina är ett släkte av insekter. Megalomina ingår i familjen florsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Florsländor
Megalomina